Antignano è un comune della provincia di Asti
 Antignano  era una famiglia nobile astigiana
 Antignano è un quartiere di Livorno
 Antignano è un rione di Napoli
 Antignano (Tinjan) è una frazione del comune sloveno di Capodistria (Koper)